Еле́на Ви́кторовна Сла́тина:

 Слатина, Елена Викторовна (1874 — ?) — российская оперная певица (сопрано), солистка Мариинского театра.
 Слатина, Елена Викторовна (род. 1966) — советская, российская актриса.